Tarsonemus är ett släkte av spindeldjur. Tarsonemus ingår i familjen Tarsonemidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Tarsonemus